Summer Breeze — крупный ежегодный немецкий фестиваль метал-музыки, который проводится с 1997-го года, как правило, во второй половине августа.

До 2005-го года фестиваль проводился в Абтсгмюнде, около Аалена. После переместился в Динкельсбюль (Германия, Бавария). Фестиваль привлекает около 40 000 участников ежегодно.

Участники

15—18 августа 2018 

 Alestorm
 Amaranthe
 Annisokay
 Any Given Day
 Arch Enemy
 At the Gates
 Backyard Babies
 Bannkreis
 Beartooth
 Behemoth
 The Black Dahlia Murder
 Blasmusik
 Bloodbath
 Broken Teeth
 Cannibal Corpse
 Caliban
 Die Apokalyptischen Reiter
 Dirkschneider
 Dying Fetus
 Eisbrecher
 Eskimo Callboy
 Farmer Boys
 Feuerschwanz
 Goatwhore
 Graveyard
 Illenschwang
 Jasta Kadavar
 JBO
 Kataklysm
 Korpiklaani
 Metal Allegiance
 Misery Index
 Mr. Hurley & Die Pulveraffen
 The Night Flight Orchestra
 Obscura
 Orange Goblin
 Orden Ogan
 Origin
 Paradise Lost
 Powerwolf
 Ross the Boss
 Salatio Moris
 Schandmaul
 Sepultura
 Sirenia
 Sick of It All
 Solstafir
 Tankard
 Toxic Holocaust
 Wolfheart

16—19 августа 2017 

 1349
 Amon Amarth
 Amorphis
 Architects
 Asphyx
 August Burns Red
 Battle Beast
 Belphegor
 Betontod
 Cellar Darling
 Chelsea Grin
 Children of Bodom
 Corvus Corax
 Crowbar
 Cryptopsy
 Cypecore
 Dark Tranquility
 Decapitated
 Delain
 Devin Townsend Project
 Eisregen
 Eluveitie
 Emil Bulls
 End of Green
 Ensiferum
 Epica
 Erdling
 Fiddler’s Green
 Finntroll
 Gorguts
 Haggard
 Hatebreed
 Heaven Shall Burn
 In Extremo
 Insomnium
 Knorkator
 Korn
 Kreator
 Life of Agony
 Megadeth
 MGLA
 Miss May I
 Mono Inc.
 Moonspell
 Nile
 Obituary
 Overkill
 Possessed
 Sacred Reich
 Sonata Arctica
 Steve 'N' Seagulls
 Suffocation
 Terror
 Tiamat
 Wardruna
 Whitechapel
 Wintersun

17—20 августа 2016 

 Abbath
 Accu§er
 Aeverium
 Agnostic Front
 Airbourne
 Almanac
 Arch Enemy
 Argyle Goolsby and The Roving Midnight
 Arkona
 Arktis
 Asenblut
 Asking Alexandria
 At the Gates
 Batushka
 Beyond the Black
 Bliksem
 Blues Pills
 Bömbers
 Bombus
 Burning Down Alaska
 Bury Tomorrow
 Carcass
 Cattle Decapitation
 Cliteater
 Coheed and Cambria
 Conan
 Coppelius
 D-A-D
 Deadlock
 Deez Nuts
 Downfall of Gaia
 Dying Fetus
 Dyscordia
 Eisbrecher
 Emmure
 Entombed A.D.
 Equilibrium
 Evil Invaders
 Exodus
 Fäulnis
 Fear Factory
 Feuerschwanz
 Goitzsche Front
 Gorod
 Grailknights
 Grand Magus
 Graveyard
 GYZE
 H²O
 Harakiri for the Sky
 Heart of a Coward
 Hell City
 High Fighter
 Illdisposed
 Implore
 In the Woods…
 Insanity Alert
 Iron Reagan
 Kärbholz
 Katatonia
 Ketzer
 Kneipenterroristen
 Korpiklaani
 Letzte Instanz
 Lord of the Lost
 Lost Society
 Mantar
 Mastodon
 Monuments
 Moonsorrow
 Mr. Hurley & Die Pulveraffen
 My Dying Bride
 Napalm Death
 Nasty
 Nim Vind
 Nocte Obducta
 Novelists
 Obscura
 Obscure Infinity
 Ohrenfeindt
 Omnium Gatherum
 One I Cinema
 Pain
 Parasite Inc.
 Parkway Drive
 Primordial
 Psychopunch
 Queensrÿche
 Randale
 Rotten Sound
 Sabaton
 Saille
 Satyricon
 Skálmöld
 Slaughterday
 Slayer
 Soilwork
 Stallion
 Steak Number Eight
 Steel Panther
 Stepfather Fred
 Stick to Your Guns
 Subway to Sally
 Swallow the Sun
 Testament
 The Black Dahlia Murder
 The New Roses
 The Other
 The Word Alive
 Thundermother
 Toxpack
 Tragedy
 Traitor
 Tribulation
 Undertow
 Unearth
 Unleashed
 Vader
 Versengold
 Winterstorm
 Wolfheart
 Zodiac

12—15 августа 2015 

 Agalloch
 Alestorm
 Amorphis
 Antropomorphia
 Any Given Day
 Autumnal
 Avatarium
 Battle Beast
 Be'lakor
 Below
 Belphegor
 Betontod
 Betraying the Martyrs
 Black Stone Cherry
 Bloodbath
 Blutengel
 Breakdown of Sanity
 Cannibal Corpse
 Carach Angren
 Carnifex
 Chapel of Disease
 Combichrist
 Corvus Corax
 Cradle of Filth
 CROWN
 Dark Fortress
 Dark Tranquillity
 Death Angel
 Death to All
 Demonical
 Deserted Fear
 Destruction
 Devilment
 Diablo Blvd.
 Die Apokalyptischen Reiter
 Dornenreich
 Dreamshade
 Drescher
 Dust Bolt
 Eisregen
 Ektomorf
 Emil Bulls
 Ensiferum
 Finsterforst
 Fire Red Empress
 Fuck You and Die
 Ghost Brigade
 Gloryhammer
 Hackneyed
 Hämatom
 Hark
 Hatebreed
 Haudegen
 Heidevolk
 Hour of Penance
 Inquisition
 Isole
 John Coffey
 Kadavar
 Kataklysm
 Kissin’ Dynamite
 Knorkator
 Kreator
 Kyle Gass Band
 Lantlôs
 Lifeless
 Majesty
 Marduk
 Megaherz
 Milking the Goatmachine
 Morgoth
 Nachtgeschrei
 Nailed to Obscurity
 Ne Obliviscaris
 Neaera
 Necrotted
 Nervosa
 Nightwish
 Obey the Brave
 Opeth
 Ost+Front
 Panzer
 Paradise Lost
 Powerwolf
 Pripjat
 Pyogenesis
 Rectal Smegma
 Reliquiae
 Revel in Flesh
 Rogash
 Saltatio Mortis
 Schirenc plays Pungent Stench
 Sepultura
 Serum 114
 Severe Torture
 Sick of It All
 Sister Sin
 Sodom
 Sonic Syndicate
 Steve 'N' Seagulls
 Suicidal Angels
 Suicide Silence
 Tankard
 Temple of Baal
 Terror Universal
 The Duskfall
 The Gogets
 The Green River Burial
 The Sirens
 Thränenkind
 Thy Art Is Murder
 To the Rats and Wolves
 Trivium
 Troldhaugen
 TrollfesT
 Venom
 Vitja
 Walls of Jericho

14—16 августа 2014 

 Aborted
 Ahab
 Alcest
 Alpha Tiger
 Anneke van Giersbergen
 Annisokay
 Arch Enemy
 August Burns Red
 Behemoth
 Benediction
 Biohazard
 Blasmusik Illenschwang
 Blues Pills
 Bodyfarm
 Brainstorm
 Caliban
 Callejon
 Carcass
 Carnal Ghoul
 Children of Bodom
 Chrome Division
 Cripper
 Crucified Barbara
 Cyrcus
 Deadlock
 Death Angel
 Decapitated
 Delain
 Devin Townsend Project
 Die Kassierer
 Down
 Eat the Gun
 Einherjer
 Eluveitie
 Enforcer
 Equilibrium
 Ereb Altor
 Eskimo Callboy
 Excrementory Grindfuckers
 Fjoergyn
 Gamma Ray
 Gingerpig
 Gothminister
 Grand Magus
 Gutalax
 Hail of Bullets
 Hamferð
 Heaven Shall Burn
 Heretoir
 His Statue Falls
 Hypocrisy
 Ignite
 Impaled Nazarene
 Imperium Dekadenz
 Insomnium
 In Extremo
 Iwrestledabearonce
 JBO
 Kampfar
 Kärbholz
 Lay Down Rotten
 Legion of the Damned
 Lost Society
 Machine Head
 Malrun
 Mantar
 Maroon
 Master
 Mono Inc.
 Mors Principium Est
 Motorjesus
 My Sleeping Karma
 Obituary
 Omega Massif
 Omnium Gatherum
 Pentagram Chile
 Primal Fear
 Rise of the Northstar
 Rotting Christ
 Sahg
 Science of Sleep
 Screamer
 Secrets of the Moon
 Skeletonwitch
 Stahlmann
 Supercharger
 Tarja Turunen
 Tenside
 Testament
 Texas in July
 The Agonist
 The Haunted
 The Idiots
 The Ocean
 The Unguided
 The Very End
 The Vintage Caravan
 Thyrfing
 Todtgelichter
 Tracy Ate a Bug
 Tragedy
 Twilight of the Gods
 Undertow
 Waldgeflüster
 Watain
 Winter of Sin
 Wintersun
 Wolfheart
 Wound

15—17 августа 2013 

 Agnostic Front
 Amorphis
 Alestorm
 Anthrax
 Architects
 Benediction
 Bury Tomorrow
 Carach Angren
 Cliteater
 Dark Funeral
 Der Weg Einer Freiheit
 Destruction
 Divide
 Dr. Living Dead
 Dying Fetus
 Eisbrecher
 Emmure
 Ensiferum
 Fear Factory
 Feuerschwanz
 Fiddler’s Green
 Finntroll
 Firewind
 First Blood
 Fleshgod Apocalypse
 Grand Supreme Blood Court
 Grave
 Haggard
 Hate
 Hammercult
 Hatebreed
 In Flames
 Knorkator
 Korpiklaani
 Lamb of God
 Letzte Instanz
 Long Distance Calling
 Marduk
 Merrimack
 Moonspell
 Mustasch
 Nachtblut
 Neaera
 Necrophobic
 Orden Ogan
 Orphaned Land
 Powerwolf
 Primordial
 Pro-Pain
 Rotten Sound
 Sabaton
 Saltatio Mortis
 Sister Sin
 Soilwork
 Tiamat
 The Bones
 Tristania
 Vader
 Van Canto
 Walls of Jericho
 We Came as Romans
 Winterfylleth
 Witchcraft

16—18 августа 2012 
Alcest, Amon Amarth, Anaal Nathrakh, Asp, Asphyx, Audrey Horne, Be'lakor, Before The Dawn, Betontod, Black Sun Aeon, Cattle Decapitation, Corvus Corax, Dark Tranquillity, Darkest Hour, Deathstars, Deez Nuts, Deicide, Die Apokalyptischen Reiter, Die Kassierer, Eisregen, Eluveitie, Entrails, Epica, Eskimo Callboy, Evergreen Terrace, Excrementory Grindfuckers, Farsot, Firewind, Ghost Brigade, Glorior Belli, Hatesphere, In Solitude, Incantation, Insomnium, Manegarm, Mono Inc., Morgoth, Napalm Death, Nile, Oomph!, Protest The Hero, Sick Of It All, Six Feet Under, Subway To Sally, Tanzwut, The Generators, Toxic Holocaustthe Rotted, Unearth, Unleashed, We Butter The Bread With Butter

18—20 августа 2011 

 9mm Assi Rock'n'Roll
 A Pale Horse Named Death
 Amorphis
 Arch Enemy
 Arcturon
 Bolt Thrower
 Caliban
 Corvus Corax
 Criminal
 Davidian
 Deadlock
 Decapitated
 Demonical
 Der Weg Einer Freiheit
 Destruction
 Devil Sold His Soul
 Einherjer
 Engel
 Enslaved
 Excrementory Grindfuckers
 Facebreaker
 Farmer Boys
 Farewell to Arms
 Hail of Bullets
 Hammerfall
 Hatebreed
 Hell
 Imperium Dekadenz
 In Extremo
 Internment
 J.B.O.
 Kalmah
 Kampfear
 Kvelertak
 Marduk
 Melechesh
 Moonsorrow
 Neaera
 Primordial
 Rev 16.8
 Revamp
 Rotting Christ
 Saltatio Mortis
 Scar Symmetry
 Shear
 Skeletonwitch
 Smoke Blow
 Sodom
 Sonic Syndicate
 Steve from England
 Suicidal Tendencies
 Swashbuckle
 Sylosis
 Týr
 Tarja Turunen
 The Haunted
 The Ocean
 The Sorrow
 Trigger The Bloodshed
 Turisas
 Vader
 Vomitory
 Vreid
 Witchery
 Wolf

19—21 августа 2010 

 1349
 The 69 Eyes
 Ahab
 Anathema
 Annotations Of An Autopsy
 Asphyx
 Barren Earth
 Behemoth
 Callisto
 Cannibal Corpse
 Children of Bodom
 The Crown
 Cumulo Nimbus
 Dark Funeral
 Dark Tranquillity
 Despised Icon
 The Devil’s Blood
 Die Apokalyptischen Reiter
 Dying Fetus
 Eisbrecher
 Eisregen
 Equilibrium
 Feuerschwanz
 Fejd
 Fiddler’s Green
 Frei.Wild
 Hacride
 Hail of Bullets
 Hypocrisy
 Ill Niño
 Insomnium
 Korpiklaani
 Kylesa
 Leaves' Eyes
 Letzte Instanz
 Long Distance Calling
 Maroon
 Milking the Goatmachine
 Mono Inc.
 My Dying Bride
 Necrophagist
 Obituary
 Origin
 Orphaned Land
 Poisonblack
 Rage
 Rebellion
 Sólstafir
 Sepultura
 Subway to Sally
 Suicidal Angels
 Swallow the Sun
 The Foreshadowing
 Tracedawn
 Unleashed
 War from a Harlot's Mouth
 We Butter the Bread with Butter

13—15 августа 2009 
Cyrcus, Sheephead, Dreamshade, Cypecore, Second Relation, One Way Mirror, Razor Of Occam, Vomitory, God Dethroned, Powerwolf, Cataract, Katra, Deadlock, Vader, Grand Magus, Jack Slater, Unheilig, Sylosis, Equilibrium, Psycroptic, J.B.O., Beneath the Massacre, Walls Of Jericho, Hackneyed, Kreator, The Red Chord, Backyard Babies, Anaal Nathrakh, Cantus Buranus, Misery Index, Katatonia, Hate Eternal, Suffocation, Carnifex, The Faceless, UnSun, The New Black, The Cumshots, Battlelore, Callejon, Nim Vind, The Other, Sacred Steel, Psychopunch, Skyforger, The Haunted, Black Messiah, Entombed, Obscura, Schandmaul, Koldbrann, Sabaton, Urgehal, Life Of Agony, Cynic, Amorphis, Vreid, Amon Amarth, The Sorrow, Haggard, Firewind, Protest the Hero, Raunchy, Elvenking, Benighted, Black Sun Aeon, The Storm, Before The Dawn, Grave, Krypteria, Born From Pain, Unlight, Epica, Narziss, Brainstorm, Waylander, Evergreen Terrace, Excrementory Grindfuckers, Moonspell, Hate, Legion of the Damned, Ghost Brigade, Volbeat, Evocation, Voivod, Bury Me Deep, Opeth, Dagoba, Deathstars, Secrets of the Moon

14—16 августа 2008 
Bloodwork, A Dead Lament, Black Thoughts Bleeding, Dargolf Metzgore, My Elegy, Fuck Your Shadow From Behind, Anima, Lay Down Rotten, The Rotted, Hail of Bullets, Born From Pain, Fleshcrawl, All Ends, Emil Bulls, Aborted, Saltatio Mortis, Graveworm, Apophis, Soilwork, Drone, The Wildhearts, Negura Bunget, Arch Enemy, Kissin' Dynamite, Behemoth, Ahab, Paradise Lost, Diablo Swing Orchestra, Primordial, Onslaught, Helloween, Cephalic Carnage, Marduk, Týr, Cult of Luna, Despised Icon, Dark Age, Heidevolk, Midnattsol, 3 Inches of Blood, Schelmish, Mad Sin, Megaherz, Korpiklaani, Pro-Pain, Enemy of the Sun, Exodus, XIV Dark Centuries, Eluveitie, Beloved Enemy, As I Lay Dying, Sworn, End Of Green, Rotten Sound, Six Feet Under, Månegarm, Kataklysm, Shadow Reichenstein, Subway To Sally, Textures, ASP, Hollenthon, The Vision Bleak, Jesus on Extasy, Debauchery, Japanische Kampfhörspiele, The Old Dead Tree, Autumn, Hackneyed, Endstille, Keep Of Kalessin, Dismember, Neaera, Ageypnie, Ensiferum, NME.MINE, Primal Fear, Hacride, H-Blockx, Misery Speaks, Sonic Syndicate, Misanthrope, Heaven Shall Burn, Novembre, Destruction, Mustasch, Cradle Of Filth, Jack Frost, Anathema, Dark Fortress

16—18 августа 2007 
Breschdleng, Unblest, Might Of Lilith, Stitch, Karma.Connect, Last One Dying, Justice, Powerwolf, Impious, Stitch, Swallow the Sun, Fear My Thoughts, Immolation, Lacrimas Profundere, After Forever, Krypteria, Rage, The Black Dahlia Murder, Doro, Suffocation, Nevermore, Tanzwut, Amon Amarth, Dornenreich, Deadlock, Nightrage, Fall Of Serenity, War From A Harlots Mouth, Karkadan, Dagoba, Eluveitie, Koldbrann, Illdisposed, Disillusion, Eisbrecher, Hevein, Sirenia, Necrophobic, L’Âme Immortelle, End Of Green, Finntroll, Volbeat, Bolt Thrower, Poisonblack, In Extremo, Dark Funeral, Black Messiah, Sqealer, Absolute, President Evil, Sycronomica, Helrunar, Justice, Machinemade God, Secrets of the Moon, Maroon Communic, Blitzkid, Hardcore Superstar, Xandria, Die Apokalyptischen Reiter, Tankard, Dark Tranquillity, Moonsorrow, Oomph!, Caliban, Soulfly, Pain, ASP

17—19 августа 2006 
Subconscious, Tourettes Syndrome, Volbeat, Undertow, Neaera, Angel Blake, The Haunted, Saltatio Mortis, Moonspell, 1349, Finntroll, ASP, Kreator, Katatonia, Apostasy, Excrementory Grindfuckers, Leng Tch'e, The Ocean, Trail of Tears, Fragments of Unbecoming, Potentia Animi, Scar Symmetry, Rebellion, One Man Army, Exilia, Turisas, Amorphis, Heaven Shall Burn, Morbid Angel, Liv Kristine, Lacrimosa, Deathstars, The Other, Perzonal War, Lumsk, Gojira, Visions of Atlantis, Legion of the Damned, Necrophagist, Carnal Forge, Totenmond, Psychopunch, Corvus Corax, Thyrfing, Negative, Bloodflowerz, Gamma Ray, Unleashed, Fear Factory, My Dying Bride

18—20 августа 2005 
Midnattsol, Final Breath, Born From Pain, Anorexia Nervosa, The Bones, Impious, Pink Cream 69, Macabre, Schandmaul, God Dethroned , Therion, Ektomorf, Amon Amarth , Haggard, Powerwolf, Maroon, Korpiklaani, Aborted, Koroded, Nocte Obducta , Krisiun, Skindred, Emil Bulls, Norther, Die Apokalyptischen Reiter, Behemoth, Dark Tranquillity , Atrocity, Opeth, The Exploited, In Extremo, Wintersun, Barcode, Suidakra, Draconian, Enthroned, Lacrimas Profundere, Endstille, Orphaned Land , Disbelief, Caliban, The Vision Bleak, Such A Surge, Symphorce, Subway To Sally, End Of Green, J.B.O., Tristania, Lacuna Coil, Pain

19—21 августа 2004 
Lords Of Decadence, Fragments of Unbecoming, Rawhead Rexx, Gorerotted, Mörk Gryning, Vomitory, Sonata Arctica, Fleshcrawl, Crematory, Saltatio Mortis, Hypocrisy, Lake of Tears, Sentenced, Goddes of Desire, Mental Amputation, Alev, Beseech, Sleepinggodslie, Criminal, Dark Fortress, Evergrey, Mercenary, Green Carnation, Leaves Eyes, Xandria, Vintersorg, Sodom, Tankard, Die Happy, Sirenia, Six Feet Under, Katatonia, Busta Hoota, Paragon, Immortal Rites, Equilibrium, Deadsoul Tribe, Hatesphere, Mnemic, Honigdieb, Disillusion, Cataract, Schandmaul, Ensiferum, Brainstorm, Psychopunch, U.D.O., Primordial, Danzig, Finntroll

21—23 августа 2003 
The Kovenant, Subway To Sally, Pyogenesis, Krokus, Pungent Stench, Rage, Symphorce, Napalm Death, Psychopunch, Bloodflowerz, Edenbridge, Sincere, Final Breath, Sleepinggodslie, Finntroll, In Extremo, Amorphis, Children Of Bodom, Die Apokalyptischen Reiter, Primal Fear, Naglfar, Amon Amarth, Disbelief, Farmer Boys, Graveworm, Heaven Shall Burn, Hypnos, Justice, Thunderstorm, Darkwell, Fallen2pieces, Age Of Ignorance, Letzte Instanz, In Flames, The Crown, J.B.O., Hollenthon, Within Temptation, End Of Green, Sinner, Undertow, God Dethroned, Callenish Circle, Dew-Scented, Desaster, Darkseed, Elis, Koroded, The Armada, Defending The Faith

22—24 августа 2002 
Tiamat, Ektomorf, Edguy, Red Aim, Hypocrisy, Belphegor, Bonfire, Die Schinder, Entwine, Night In Gales, Suidakra, Deep Inside Myself, Criminal, Burden Of Grief, Mr. Vader, Dry Rot, Volcano, Pain, Dimmu Borgir, Axxis, Nightwish, Vader, The Gathering, Bloodflowerz, Emil Bulls, Disbelief, Soilwork, Mystic Circle, The More I See, After Forever, Left Hand Solution, No Return, Smoke Blow, Thorn Eleven, Substyle, Charon, Dark At Dawn, Mirror Of Deception, Mourning Caress, Redrum Inc., Real:Dead:Love:, Pro Pain, Paradise Lost, Primesth, Samael, Stormwitch, Sentenced, End Of Green, Brainstorm, Die Apokalyptischen Reiter, Within Temptation, Agathodaimon, Amon Amarth, Undertow, Flowing Tears, Raunchy, Gurd, Crystal Ball, Ashes You Leave, Ewigheim, The Nerves, My Darkest Hate, The Blue Season, Furbished Face, Y Not

23—25 августа 2001 
Paul Di’Anno, Vanishing Point, Eternal Darkness, Rage , Amorphis, Lacuna Coil, Stone The Crow, Graveworm, Symphorce, Aeternitas, The Armada, Haggard, Immortal, Kreator, Die Happy, Farmer Boys, Tankard, God Dethroned, The Crown, Evereve, Crack Up, Jack Frost, Chinchilla, Adorned Brood, Koroded, Fatered, Karkadan, Tom Angelripper, In Extremo, Primal Fear, Moonspell, Pyogenesis, Finntroll, Dawn Of Dreams, End Of Green, .Ektomorf, In Blackest Velvet, Asterius, Bloodflowerz, Dew-Scented , Red Aim, Mirrored Mind, Pettypew, Capsize

24—26 августа 2000 
Crematory, Sacred Steel, Fleshcrawl, Blackend, Suidakra, Tom Angelripper, Weissglut, Vader, Night in Gales, Undertow, My Deepest Inner, Lacrimas Profundere, Dies Ater, Black Abyss, Le Cri Du Mort, Dark Breed, Faster But Slower, Kickdown, Immortal Rites, Coldspell, Subway To Sally, Farmer Boys, Brainstorm, Apophis, Flowing Tears, Isegrim, Dark At Dawn, Cryptic Carnage, Mr.Vader, Dry Rot, Behind The Scenery, E 605, M.E.L.T., Sudden Death, Twelve After Elf, Deadspawn

2—3 июля 1999 
Darkseed, End Of Green, Undertow, Voodoo Kiss, Night in Gales, Crack Up, Apophis, Dawn Of Dreams, Fatered, Mr.Vader

25—26 июля 1997 
Apophis, Dawn Of Dreams, Face Your Fear, My Misery, Voodoo Kiss, Wild Africans, Gap, Cold Room, Madman’s Law, M.I.T., Synergy, Ember’s Fire

Ссылки 

 Summer Breeze официальный сайт,
 

Рок-фестивали
Музыкальные фестивали Германии